Osoby noszące nazwisko Deloria:
 Vine Deloria Jr. – amerykański filozof, teolog i historyk, pisarz, obrońca praw Indian, ojciec Philipa Delorii
 Ella Cara Deloria – amerykańska etnolog, antropolog, językoznawca, córka Philipa Josepha Delorii
 Philip Joseph Deloria – amerykański duchowny protestancki, Indianin Lakota, ojciec Elli Cary Delorii
 Philip Deloria – amerykański etnolog, muzykolog, pisarz i wykładowca, syn Vine'a Delorii, Jr.